Aller – miejscowość w hrabstwie Dorset
 Aller – gmina w Hiszpanii, w prowincji Asturia, w Asturii
 Aller (Mid Devon) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Aller – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Aller (Teignbridge) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)

 Aller – rzeka w Hiszpanii, dopływ Caudal
 Aller – rzeka w Niemczech, dopływ Wezery

 Lawrence Hugh Aller – amerykański astronom

Zobacz też